Туполєв Андрій Миколайович (1888-1972) — радянський авіаконструктор
 Туполєв Олексій Андрійович (1925-2001) — радянський авіаконструктор, син Андрія Миколайовича

Установи 
 Туполєв (конструкторське бюро)

Російські прізвища